HMS Marlborough je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Marlborough (1706) 
 HMS Marlborough (1767) 
 HMS Marlborough (1807) 
 HMS Marlborough (1855) 
 HMS Marlborough (1912) 
 HMS Marlborough (F233)

Marlborough